FK Ekranas (Futbolo Klubas Ekranas) var en litauisk fotbollsklubb från staden Panevėžys. Klubben grundades 1964 och har vunnit den inhemska ligan åtta gånger (1985, 1993, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), den inhemska cupen fem gånger (1985, 1998, 2000, 2011) samt den litauiska supercupen fyra gånger (1998, 2006, 2010 och 2011). Klubben vann också de baltiska mästerskapen 2006 efter att ha besegrat de estländska mästarna TVMK Tallinn med 6-4 och spelat 1-1 mot Liepājas Metalurgs. De vann mao ligan så sent som förra året 2010 och är Liauens representant i Europa League där de skall möta Hapoel Tel Aviv i första omgången i slutet av augusti 2011. Klubbens hemsida var www.fkerkanas.lt. Laget skall ej förväxlas med IA Akranes som spelar i den isländska fotbollsligan.

Placering tidigare säsonger

Källor 

Ekranas
Ekranas
Ekranas